R300 ou R-300 peut faire référence à :
 Radeon R300, un processeur graphique produit par ATI ;
 R-300, un modèle de missile russe apparenté au scud.